Этот год в Первой книге Маккавейской назван «сто семьдесят седьмым».

События 
 Консулы: Сервий Фульвий Флакк и Квинт Кальпурний Пизон (два плебея); преторы: Луций Плавтий, Луцилий Гирр, Марк Косконий, Публий Попиллий Ленат и Публий Рупилий.
 Симон Хасмоней убит своим зятем и противником.
 В Наньюэ отправлен китайский (ханьский) разведчик Тан Мын.

Родились 
 Антиох IX Кизикский — правитель части территории государства Селевкидов;
 Клеопатра Селена I — дочь царя Египта Птолемея VIII, сестра и жена Птолемея IX.

См. также

Примечания